Die Murjani WTA Championships 1981 waren ein Tennisturnier der Damen auf Amelia Island. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 20. bis 26. April 1981 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1981
Tennisturnier in Fernandina Beach